Niemcy:
 Wildberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Wildberg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte,

Szwajcaria:
 Wildberg – miejscowość

Osoby:
 Bodo Wildberg – niemiecki autor

Zobacz też:
 Wildenberg